Тестемицану — фамилия. Известные носители:
 Тестемицану, Иван Мирчевич
 Тестемицану, Николай Андреевич